es el nombre de varios barrios de Japón. A pesar de que el nombre puede ser traducido como "distrito central", raramente se denota como el distrito de negocios.

Se puede referir a:
 Chūō-ku (Chiba)
 Chūō-ku (Fukuoka)
 Chūō-ku (Hiroshima)
 Chūō-ku (Kobe)
 Chūō-ku (Nagasaki)
 Chūō-ku (Niigata)
 Chūō-ku (Osaka)
 Chūō-ku (Saitama)
 Chūō-ku (Sapporo)
 Chūō-ku (Tokio)